Uefacupen 2006/2007 var den 36:e säsongen av Uefacupen i fotboll. Kvalspelet började den 13 juli 2006, och huvudturneringen den 14 september 2006. Finalen spelades på Hampden Park, Glasgow, Skottland den 16 maj 2007 mellan de spanska klubbarna Espanyol och Sevilla. Efter full tid och förlängning var resultatet 2-2. Matchen gick till straffar där Sevilla kunde vinna och deras målvakt Andrés Palop blev stor hjälte då han räddad tre Espanyol-straffar. Detta var Sevillas andra titel andra året i rad.

Kvalomgångar

Kvalomgång 1 
Dessa matcherna spelades 13 juli och 27 juli, 2006.

Kvalomgång 2 
Dessa matcherna spelades 8 och 10 augusti (match 1) och 24 augusti (match 2), 2006.

Omgång 1 
Dessa matcherna spelades 14 september (match 1) och 28 september (match 2), 2006.

Gruppspel 
Lottningen för gruppspelsomgången skedde 3 oktober, 2006 i UEFAs högkvarter i Nyon, Schweiz. Matchdagarna var 19 oktober, 2 november, 23 november, 29/30 november och 13/14 december (alla år 2006).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler 
De första matcherna spelades 14 februari eller 15 februari 2007 och returen 22 februari 2007. Åttondelsfinaler 
De första matcherna spelades 8 mars 2007 och returerna spelades 14 och 15 mars 2007.

 Kvartsfinaler 
Lottningen för denna rond hölls 16 mars, 2007 i Glasgow, Skottland. Matcherna spelades 5 april och 12 april, 2007.

Semifinaler 
Matcherna spelades 26 april och 3 maj, 2007.

Final

Se även 
 Uefa Champions League 2006/2007
 Intertotocupen 2006

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Officiell webbplats